Милица Ивановна Прохорова (1907—1959, Москва) — одна из основоположников советской ландшафтной архитектуры.

Биография 
М. И. Прохорова родилась и выросла в Новогиреево (в наст. время в черте Москвы) в семье инженера. В 1924 г. поступила во ВХУТЕМАС, где училась у Н. Ладовского и К. Мельникова. Окончила ВХУТЕИН в 1928 г., член АСНОВА. В 1928 г. по приглашению Мельникова поступила на работу в Проектно-планировочную мастерскую при ЦПКиО им. Горького. Также работала в Госзеленстрое, Отделе планировки Моссовета. Автор проекта ЦПКиО им. Горького (в составе Бригады ЦПКиО, 1931), ПКиО г. Тула (1934), озеленения территории МГУ на Ленинских горах (1950-е гг.). Похоронена на Введенском кладбище (12 уч.).

Основные проекты 
 Малые архитектурные формы и праздничное оформление для Московского ЦПКиО (под руководством Лисицкого Л. М., а затем Мельникова К. С. совместно с арх. Залесской Л. С., Коржевым М. П., Кычаковым И. П., Коробовым А. С.), 1929—1932 годы.
 ПКиО и городской сад в Челябинске (соавтор арх. Залеская Л. С.), 1931 год.
 ПКиО в Минске (совместно с арх. Залесской Л. С., Коржевым М. П., Розенбергом Л. Е.), 1932 год.
 Парк в Воронеже (совместно с арх. Коржевым М. П.), 1933 год
 ЦПКиО в Туле, 1932—1950-е
 Проект планировки Центрального стадиона СССР в Измайлове
 Генеральный план парка на Ленинских горах — развитие ЦПКиО имени М. Горького (в соавторстве с арх. Долгановым В. И.). 1935 год.
 Генеральный план Измайловского ПКиО имени Сталина И. В. (в соавторстве с Коржевым М. П.). 1932—1948 годы.
 Планировка и благоустройство Краснопресненского парка культуры и отдыха в Москве. 1938 год.
 Генеральный план Кусковского парка (в соавторстве с арх. Гриневицким Ю. С.)
 Рабочие чертежи озеленения территории ВСХВ на Первой Мещанской улице (совместно с арх. Коробовым А. С., Долгановым В. И., Коржевым М. П., Гриневицким Ю. С., Кычаковым И. П.), Москва, 1939 год.
 Сквер и озеленение Арбатской площади.1943 год.
 Благоустройство и озеленение территории жилых кварталов на Фрунзенской набережной. 1940—1950 годы.
 Благоустройство и озеленение Фрунзенской набережной. 1950 год.
 Озеленение территории МГУ на Ленинских горах (в соавторстве с арх. Коржевым М. П.). 1950—1953 годы.
 Озеленение и благоустройство у памятника Чайковского П. И. перед зданием Московской консерватории.1954 год.
 Планировка Хлебниковского лесопарка на Клязьминском водохранилище. 1957 год.
 Озеленение плавательного бассейна «Москва» на Кропоткинской набережной. 1958 год.

Основные публикации

Книги 
 Архитектура парков СССР. — Москва: Издательство Академии архитектуры СССР, 1941 (в соавторстве с М. П. Коржевым).
 Городской сквер. — М.: Государственное архитектурное издательство, 1946.

Статьи

Литература 
 Хан-Магомедов С. О. Архитектура советского авангарда: В 2 кн. Кн.2: Социальные проблемы. — М.: Стройиздат, 2001. — 712 с.
 Хан-Магомедов С. О. Рационализм--«формализм». М.: Архитектура-С, 2007.

Примечания

Ссылки 
 Иванов В. И. Знаменитые ландшафтные архитекторы: Прохорова Милица Ивановна

Похороненные на Введенском кладбище